Али́са Кобе́лли (; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Италии участница . Двукратная  (2019, 2020).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (, ), серебро (2018).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Alice Cobelli – OA Sport 

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу